Zande, prononcé Zande, désigne :
 le lieu Zande, en Belgique

Zande, prononcé Zandé, désigne :
 les Zandé, une population d'Afrique centrale
 le zandé, une langue adamawa-oubanguienne